Correia Pinto kan syfta på:

Brasilien 

 Correia Pinto (kommun), Santa Catarina, 
 Correia Pinto (ort), Santa Catarina,